Tyler Connolly é um guitarrista e vocalista da banda canadense Theory of a Deadman.

Cantores do Canadá